Герб города «Се́беж» — административного центра муниципальных образований городское поселение «Себеж», сельское поселение «Себежское» и Себежский район Псковской области Российской Федерации.

В 1996 году исторический герб Себежа (1781 года) восстановлен в качестве официального герба Себежа и Себежского района.  

Герб подлежит внесению Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
Щит разрезан надвое, в верхней части оного в золотом поле Российской империи Государственного герба двуглавого орла, а в нижней части в голубом поле воин, держащий в правой руке саблю, а на левой руке красный щит с двойным на оном кресте.

История 

22 марта 1623 года польским королём Сигизмундом III был пожалован герб городу Себежу (вместе с магдебургским правом). Герб имел следующее описание: в лазуревом поле Самсон, разрывающий пасть льву. Подобное изображение библейского героя известно и в польской родовой геральдике, где существует герб Самсон, он же Ватта; в нём фигура Самсона натурального цвета, лев - золотой, поле щита - лазурное.

Исторический герб Себежа был Высочайше утверждён 21 сентября 1781 года императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов  Полоцкого наместничества. (ПСЗРИ, 1781, Закон № 15236)..

В 1864 году, в период геральдической реформы Кёне, был разработан проект нового герба уездного города Себежа (официально не утверждён):«В лазоревом щите золотая оторванная голова коня». Щит увенчан серебряной стенчатой короной и окружён золотыми колосьями, соединёнными Александровской лентой".

В советский период исторический герб Себежа (1781 года) не использовался.

По данным официального сайта Себежского района исторический герб Себежа восстановлен в 1996 году и утверждён в качестве герба Себежского района.

См. также 
 Гербы районов Псковской области
 Гербы населённых пунктов Псковской области

Примечания

Ссылки 
 Винклер П. П. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской Империи, внесённые в полное собрание законов с 1649 по 1900 год.- СПб.: Издание книгопродавца Ив.Ив. Иванова, 1899 : [репринтное издание] / сост. П. П. фон-Винклер. - М. : Планета, 1990. - 225 с., с.134. ISBN 5-85250-429-7
 Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи. 1649 – 1917 гг. / Сост. А.В.Кудин, А.Л.Цеханович. – М.: Институт сотовой связи, 2000. – 536 с., с.267.
 Сперансов Н. Н. Земельные гербы России XII—XIX вв. — М.: Советская Россия, 1974. - 200 с.
 Рево О.А. Гербы городов Полоцкой и Витебской губерний Российской Империи // Наука и жизнь. — 1998 — № 7
 Борисов И. В., Е.Н.Козина  Геральдика России. — М.: АСТ; Астрель, 2005. - 423 с., с. 119—128: ил. ISBN 5-17-030039-5, ISBN 5-271-11355-8

Гербы Псковской области
Себеж
Гербы, не внесённые в ГГР РФ
Гербы с изображением всадника, вооружённого мечом
Гербы с изображением двуглавого коронованного орла